Oreolalax är ett släkte av groddjur. Oreolalax ingår i familjen Megophryidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Oreolalax